Markarian oder Markarián ist der Familienname folgender Personen:

 Anisa Markarian (* 1961), albanische Schauspielerin  
 Henry Markarian, bekannt als Marc Aryan (1926–1985), französischer Musiker  
 Sergio Markarián (* 1944), uruguayischer Fußballtrainer  
 Stephen Markarian (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Markarjan
 Markarian 709